VII чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 20 по 23 ноября 1975 года в Мадриде, Испания. В личном зачёте разыгрывались медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами, лентой и в многоборье, в групповом — в упражнениях с тремя скакалками/тремя мячами.

Принимали участие спортсменки из следующих стран: Испания, ФРГ, Япония, Италия, Канада, Бразилия, Франция, Бельгия, США, Израиль, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария, Великобритания. В знак протеста против режима Франко такие страны как Болгария, СССР и ГДР не прислали своих команд. В результате данные соревнования проходили с очень слабым составом участниц.

В первый день чемпионата Франсиско Франко умер.

Результаты

Таблица медалей

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Индивидуальное многоборье

Группы, финал

Группы, предварительные результаты

Примечания

Ссылки 
 Los inicios de la gimnasia rítmica deportiva en España

Международные соревнования по гимнастике в Испании
Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Мадриде
1975 год в спорте